Beckedahl ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Beckedahl (* 1976), deutscher netzpolitischer Aktivist und Journalist
 Sven Beckedahl (* 1970), deutscher Handballspieler und Sportjournalist